Die Prim ist ein rechter Nebenfluss am Oberlauf des Neckars in Baden-Württemberg und fließt am Albtrauf entlang des Großen Heubergs.

Name 
Ihren Namen hat die Prim aus dem Lateinischen: Sie ist der erste größere rechte Nebenfluss des Neckars (lateinisch primus ‚der Erste‘).

Geographie

Verlauf 
Die Prim entspringt etwa zwei Kilometer nördlich von Balgheim im Landkreis Tuttlingen in einer südwärts laufenden Waldklinge neben dem Dreifaltigkeitsberg. Nachdem sie dieses steile Tal verlassen hat, kehrt sie sich rund drei Kilometer nach ihrer Quelle in Balgheim nach Nordwesten, eine Richtung, die sie im Wesentlichen bis zur Mündung beibehält. In der Folge zieht sie durch Spaichingen und Aldingen, fließt zwischen Aixheim auf der linken  und Frittlingen auf der rechten Randhöhe durch und passiert dann den Rottweiler Stadtteil Neufra am rechten Ufer.  Unterhalb kehrt sie sich für eine kurze Strecke nochmals nach Norden, hier begrenzt sie ein Gewerbegebiet von Rottweil bei der Saline Wilhelmshall und dann dessen Stadtteil Altstadt von Osten, wobei zuletzt der Stadtteil Göllsdorf am rechten Ufer liegt. Dann mündet sie gegenüber dem Bahnhof der Stadt von rechts und wieder Südosten in den hier ungefähr nördlich laufenden oberen Neckar.

Die Prim schlägt ihre Oberlaufkehre bei Balgheim dicht am Ursprung des Faulenbachs, der südwärts zur Donau läuft. Zwischen den beiden hier noch kleinen Gewässern quert die Europäische Hauptwasserscheide einen sehr niedrigen Sattel im Verlauf des von den beiden Gewässern durchflossenen, auffällig breiten Muldentalzuges. Die Prim entstand hier durch Flussumkehr im Oberlauf des zu Zeiten der Urdonau viel längeren Faulenbachs. Wegen des flachen Reliefs im Verlauf dieses Talzuges bietet er heute eine steigungsarme Verbindung zwischen Rottweil und Tuttlingen, weshalb darin sowohl die Bundesstraße 14 wie auch die Bahnstrecke Plochingen–Immendingen laufen.

Zuflüsse 
Von der Quelle zur Mündung. Mit Gewässerlängen und teilweise Einzugsgebietsgrößen sowie Mündungshöhen.

Quelle der Prim auf etwa  ca. einen halben Kilometer nordöstlich der Kirche auf dem Balgheimer Dreifaltigkeitsberg. Läuft zunächst nach Süden. 

 Kehlengraben, von rechts in Balgheim, 1,1 km.
 Hinterweiherbach, von links auf unter  bei Balgheim, 0,6 km. Läuft ab hier in der Talzugmitte nach Nordwesten.
 Sandbrunnenbach, von links im östlichen Spaichingen, 0,7 km.
 Kälberbach, von links in Spaichingen, 1,3 km und 0,7 km².
 Heidengraben, von rechts in Spaichingen, 0,8 km.
 Unterbach, von links in Spaichingen, 3,0 km und 5,2 km².
 Rohrentalbach, von rechts im nördlichen Spaichingen, 2,3 km und 1,8 km².
 Talbach, von links im nördlichen Spaichingen, 1,4 km.
 Schlüsselgraben, von rechts auf  vor der Kläranlage von Spaichingen, 1,3 km.
 Arbach, von rechts am Südostrand Aldingens, 3,1 km und 3,1 km².
 Marbach, von links fast gegenüber dem vorigen, 2,7 km und 3,9 km².
 Heimbach, von rechts in Aldingen, 3,6 km und 2,3 km².
 Heidlesbach, von links in Aldingen, 1,8 km.
 Sulzbach, von links auf  noch vor der Denkinger Erlenmühle, 3,1 km und 3,8 km².
 Wettbach, von rechts an der Erlenmühle, 7,1 km und 7,7 km².
 Tiefentalbach, von rechts und Nordosten beim Frittlinger Wohnplatz Michelhölzle, 2,8 km und 3,7 km².
 Hagenbach, von links auf  an der Aldinger Täfermühle, 7,4 km – mit seinem bedeutenderen rechten Zufluss Trosselbach als Oberlauf 9,0 km – und 25,9 km².
 Riedbach, von rechts an der Täfermühle, 1,9 km.
 Katzenlochbach, von links, 1,5 km.
 Vogelsangbach, auch Sulztalbach, von rechts auf  noch vor Neufra, 6,4 km.
 Starzel, von rechts in Neufra, 12,1 km und 25,1 km².
 Weiherbach, von rechts, 3,7 km.
 Hinterer Graben, von links an der Kläranlage vor Rottweil, 1,6 km. Läuft bald nach diesem Zufluss nach Norden.
 Weiherbach, von rechts auf , 8,5 km und 18,2 km². Ab dort noch kurz Nordwestlauf.

Mündung der Prim beim Rottweiler Bahnhof  von rechts und Südosten in den oberen Neckar.

Siehe auch 
 Liste der Zuflüsse des Neckars

Einzelnachweise

Weblinks 
Mündung der Prim in den Neckar bei Rottweil

Gewässer im Landkreis Tuttlingen
Fließgewässer im Landkreis Rottweil
Balgheim
Geographie (Spaichingen)
Aldingen
Frittlingen
Gewässer in Rottweil